Ел Камарон има више значења:

 Ел Камарон (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Камарон (Сан Лукас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Камарон (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Камарон (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Камарон (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Камарон (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Камарон (Чапантонго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Камарон (Ваутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Камарон (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Камарон (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Камарон (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Камарон (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Камарон (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Камарон (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Камарон (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Камарон (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Камарон (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Камарон (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику